Пётр Ефимович Ненашев (1908—1988) — советский рабочий, начальник трубопрокатного цеха Первоуральского новотрубного завода, Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Окончил Сибирский металлургический институт (1936), инженер-металлург.

В 1926—1931 гг. — чернорабочий службы пути, участковый инструктор физкультуры, молотобоец депо станции Новосибирск Омской железной дороги.

В 1936—1986 гг. — на Первоуральском новотрубном заводе: вальцовщик стана «220», мастер, начальник смены, начальник стана «220» (1936-1946), заместитель начальника трубопрокатного цеха № 1 (1946-48), заместитель начальника, начальник трубопрокатного цеха № 4 (1948-1955), начальник трубопрокатного цеха № 1 (1955-1967), заместитель главного инженера — главный прокатчик (1967-1973), старший инженер лаборатории горячей прокатки ЦЗЛ (1973-1986).

Внес вклад в освоение производства труб на всех трубопрокатных агрегатах вводимых в эксплуатацию. Под его руководством разработаны технологии горячей прокатки толстостенных труб для оборонной промышленности; технологии прокатки труб из нержавеющих, хромистых, никелевых марок стали и высоколегированных сплавов; проведена механизация и автоматизация трубопрокатных станов; освоено производство на стане «220» шарикоподшипниковых труб; переведены печи трубопрокатных агрегатов на природный газ; внедрен в эксплуатацию механизм смены оправок на стане «140».

С 1986 года – на пенсии. Умер 7 декабря 1988 года в Первоуральске. Похоронен на городском кладбище.

Награды 
Герой Социалистического Труда (1966). Награждён орденами Ленина (1966), Трудового Красного Знамени (1945, 1958), «Знак Почета» (1942), медалями.

Примечания 

Герои Социалистического Труда
Кавалеры ордена Ленина
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Выпускники Сибирского индустриального университета
Похороненные в Первоуральске